Товарково — название населённых пунктов в России:
 Товарково — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Товарково — посёлок городского типа в Дзержинском районе Калужской области.
 Товарково — деревня в Рузском районе Московской области, входит в состав сельского поселения Дороховское.
 Товарково — село в Богородицком районе Тульской области.